Тавтиманово:

 Тавтиманово — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Тавтиманово — железнодорожная станция и платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.